Bénézet-Kapellen sind dem heiligen Bénézet geweihte Kapellen:

 Chapelle Saint-Bénézet, Avignon 
 Chapelle Saint-Bénézet, Burzet